Kempny oder Kempný ist der Familienname folgender Personen:

 Hedy Kempny (1895–1986), österreichische Journalistin
 Josef Kempný (1920–1996), tschechoslowakischer Minister und Parteifunktionär
 Michal Kempný (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Peter Kempny (1862–1906), österreichischer Arzt, Zoologe und Komponist 
 Simon Kempny (* 1982), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer